Absolución puede referirse a:
 La absolución; en el catolicismo, perdón de los pecados.
 La absolución; en derecho, sentencia de no culpabilidad.

Enlaces externos